

Cinema 
 Ken – film giapponese del 1964

Codici 
 KEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kenema (Sierra Leone)
 ken – codice ISO 639-3 della lingua kenyang
 KEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Kenya
 KEN – codice ISO 3166-2:GB del Kent (Regno Unito)

Musica 
 Ken – album dei Destroyer

Numismatica
 Ken – moneta giapponese

Onomastica 
 Ken – nome proprio di persona inglese maschile
 Ken – nome proprio di persona giapponese maschile

Personaggi immaginari 
 Ken – personaggio della serie di giocattoli di Barbie
 Ken – personaggio dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Ken Ichijouji - personaggio della serie anime Digimon Adventure 02 e relativi seguiti
 Ken Masters (o Ken) – personaggio della saga di videogiochi ed altri media legati a Street Fighter
 Kenshiro (o Ken) – personaggio della serie di anime e manga

Altro 
Ken – unità di misura giapponese.
 Pedro Ken (1987) – calciatore brasiliano